Barbe de Jupiter désigne :
 Barbe de Jupiter est l'un des noms vernaculaires donné à diverses espèces de lichen filamenteux du genre Usnea, c'est-à-dire les usnées.
 Barbe de Jupiter est le nom vernaculaire donné à une plante arbustive d'aspect filamenteux du littoral méditerranéen, Anthyllis barba-jovis  
De manière secondaire et régionale, d'autres plantes associées à des légendes impliquant la figure de Jupiter sont ainsi nommées : la Joubarbe des toits (Sempervivum tectorum), la Centranthe rouge (Centranthus ruber), l'Arbre à perruque (Cotinus coggygria).

Flore (nom vernaculaire)